Uruburetama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uruburetama (ort), Ceará, 
 Uruburetama (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar